9. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 4. – 14. prosince 1986 v Nizozemsku. Mistrovství se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění.
Týmy, které v základní skupině skončily na čtvrtém místě, hrály ve skupině 13.–16. místo. Mistrem světa se stal tým Sovětského svazu.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 SSSR –  ČSSR 30:22	(15:12)

O 3. místo 
 Norsko –  NDR 23:19	(14:8)

O 5. místo 
 Rumunsko –  Jugoslávie 28:26	(22:22, 10:13)

O 7. místo 
 SRN –  Maďarsko 	18:17 (9:8)

O 9. místo 
 Čína –  Nizozemsko 	22:17	(11:10)

O 11. místo 
 Korejská republika –  Rakousko 31:30pp	(25:23, 23:23 - 13:12)

O 13. – 16. místo

Soupiska 
1.  SSSR

Trenér: Igor Turčin.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1986
Házená v Nizozemsku